Haploskupina N může znamenat:

 Haploskupina N (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina N (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA